Kultura w Toruniu – instytucje kulturalne mające swoją siedzibę w Toruniu.

Charakterystyka 

Toruń jest jednym z większych ośrodków kulturalnych północnej Polski. Działa tu kilka dużych placówek kulturalnych, m.in. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Centrum Kultury Dwór Artusa, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruńska Agenda Kulturalna, Teatr im. Wilama Horzycy, Teatr Baj Pomorski, Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, Miejska Instytucja Kultury Dom Muz, galerie sztuki, kina, kilkanaście muzeów oraz jedyne w województwie Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy.

Wydarzenia kulturalne 
W ciągu miesiąca w Toruniu odbywa się średnio sto różnego rodzaju imprez kulturalnych, zaczynając od festiwali, koncertów, wystaw, spektakli teatralnych, przeglądów poetyckich i fotograficznych, a na plenerowych pokazach historycznych kończąc.

Instytucje kulturalne w liczbach 
 orkiestra symfoniczna – 1
 orkiestry i chóry – 9
 kluby muzyczne – 11
 teatr dramatyczny – 1
 teatr muzyczny – 1
 teatry lalkowe – 5
 teatry alternatywne – 12
 muzea – 22
 galerie sztuki – 8
 kina – 8
 centra kultury i nauki – 13
 biblioteki – 25

Muzyka

Muzyka poważna 
Życie muzyczne Torunia przybiera wiele form. Jedną z nich stanowią wykonawcy muzyki poważnej, czyli Toruńska Orkiestra Symfoniczna, która założona została w sezonie artystycznym 1978/79 jako Toruńska Orkiestra Kameralna. Status symfonicznej uzyskała w 2006 roku. Warto dodać, że już pod koniec lat 30. XX wieku ówczesne władze miasta wraz z istniejącym wówczas Konserwatorium podjęły próbę utworzenia w mieście orkiestry symfonicznej oraz budowy filharmonii. Wybuch II wojny światowej zaprzepaścił te plany. Drugim zespołem, który warto wymienić, jest Multicamerata, zespół kameralny działający od 1991 roku.

Chóry 
Oprócz zespołów instrumentalnych w Toruniu działa prężnie kilka chórów. Najstarszy z nich to istniejący od 1898 roku Chór „Lutnia”. sporą tradycją może poszczycić się założony w 1979 roku Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika lub Toruński Chór Nauczycielski „Con Anima” powstały w 1985 roku. Inne to: Chór Wydziału Teologicznego UMK „Tibi Domine” (1993), Chór Wyższej Szkoły Bankowej „Astrolabium” (1999) i Zespół Kameralny „Portamus Gaudium” (2007).

Na uwagę zasługują także dwa chóry Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu – Chór Dziecięcy „Gioia di Cantare” (1994) i Chór Młodzieżowy „Semper Iuvenes”.

W Toruniu dobrze znana jest także Orkiestra Wojskowa, która od 1945 roku aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, zapewniając oprawę muzyczną ważnych uroczystości patriotycznych, religijnych i rocznicowych w województwie.

Szkolnictwo muzyczne 
Toruń ma długą historię szkolnictwa muzycznego, która sięga roku 1921, kiedy to Pomorskie Towarzystwo Muzyczne otworzyło w mieście Konserwatorium z 6. klasami fortepianu, 3. skrzypiec, jedną śpiewu oraz jedną klasę nauczania teorii. W 1935 roku szkole tej nadano status szkoły wyższej. Dziś jej kontynuatorką jest Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego.

Muzyka rozrywkowa 
Toruń w latach 80. XX wieku nazywany był żartobliwie wylęgarnią talentów muzyki młodzieżowej. Powstały tu wówczas takie zespoły, jak: rockowa Republika, Kobranocka, Bikini, punkrockowa Rejestracja, bluesowa Nocna Zmiana Bluesa i Tortilla Flat, a później: Butelka, SOFA i Manchester oraz formacja Organek. Z Torunia pochodzi też wokalista Sławomir Uniatowski.

Na osobną uwagę zasługuje, nieżyjący od 2001 roku, lider najpopularniejszego z wymienionych zespołów („Republika”) – Grzegorz Ciechowski. Corocznie, podczas koncertu jego pamięci, odbywającego się w klubie „Od Nowa”, przyznawana jest specjalna nagroda jego imienia dla młodych, utalentowanych muzyków (Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego).

Kluby muzyczne 

W Toruniu działają liczne kluby muzyczne, są to m.in. Lizard King, Klub 21, Bunkier, NRD, Mocart, Toruńska Piwnica Artystyczna, Forte, Kotłownia.

Sale koncertowe 
Koncerty i festiwale muzyczne organizowane są w kilku salach koncertowych Torunia, z których największe to:
 Aula Uniwersytecka (1000 miejsc)
 Sala Koncertowa w Centrum Kulturalno Kongresowym Jordanki (880 miejsc)
 Sala Kameralna w Centrum Kulturalno Kongresowym Jordanki (300 miejsc)
 Sala Wielka Dworu Artusa (300 miejsc)
 Sala Mała Dworu Artusa (120 miejsc)
 Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego (300 miejsc)
 Sala Koncertowa klubu studenckiego „Od Nowa” (300 miejsc)

Koncerty oraz duże widowiska muzyczne organizowane są także w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema, na stadionie żużlowym Motoarena przy ul. Pera Jonssona oraz w plenerach fosy zamkowej i Rynku Staromiejskiego.

Teatry

Charakterystyka 
W Toruniu ma siedzibę kilkanaście placówek teatralnych, impresariatów i innych stałych grup związanych z teatrem. Najstarszym i największych toruńskim teatrem jest istniejący od 1904 roku teatr zbudowany według projektu architektów wiedeńskich Ferdynanda Fellnera i Hermanna Helmera, jako placówka o charakterze niemieckim. W niepodległej Polsce otwarcie polskiego już teatru nastąpiło 28 listopada 1920 roku pod nazwą Teatr Narodowy na Pomorzu z siedzibą w Toruniu. Od 1932 roku przemianowano go na Teatr Polski, a w latach 1934–1939 nazywał się Teatrem Ziemi Pomorskiej. Po 1945 roku teatr przechodził różne koleje, a od 1960 roku nosi imię Wilama Horzycy. Drugim co do wielkości teatrem w Toruniu jest działający od 1946 roku teatr lalkowy dla dzieci, obecnie noszący nazwę Baj Pomorski. Obie te placówki są teatrami zawodowymi.

Teatry 
Inne to m.in.:
 Teatr Lalek Zaczarowany Świat, założony w 1950 roku
 Teatr Wiczy, założony w 1991 roku
 Teatr Muzyczny, założony w 2014 roku

Muzea

Charakterystyka 
W Toruniu istnieje ponad 20 instytucji muzealnych. Do najstarszych tego typu placówek należy Muzeum Okręgowe. Wywodzi się ono z założonego w 1861 roku Muzeum Miejskiego i Muzeum Toruńskiego Towarzystwa Naukowego otwartego w 1876 roku.

Muzea 
 Muzeum Okręgowe:
 Ratusz Staromiejski – wystawy stałem to m.in. Galeria sztuki gotyckiej, Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793, Mennice i monety toruńskie 1233/1238 – 1765, Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI-XVIII w., Sala Królewska. Poczet królów polskich
 Muzeum Historii Torunia – wystawy stałem to: Toruń i jego historia, Księga Toruń 3D
 Muzeum Toruńskiego Piernika – mieści się w specjalnie zaadaptowanych XIX-wiecznych zabudowaniach fabryki pierników Gustawa Weesego. Prezentuje ponad 600-letnią historię słynnych toruńskich korzennych wypieków
 Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu – poświęcone tematyce kultur pozaeuropejskich
 Domu Kopernika – wystawy stałe to: Mikołaj Kopernik – życie i dzieło, Makieta średniowiecznego Torunia
 Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika – prezentuje pamiątki po tym podróżniku
 Muzeum Etnograficzne
 skansen etnograficzny przy Muzeum Etnograficznym (jedyny w kraju skansen w centrum miasta)
 oddział muzeum w Toruniu-Kaszczorku – Zagroda Rybacko-Rolnicza
 Muzeum Inżynierii Komunalnej Torunia (w zabytkowej wieży ciśnień)
 Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu (Narodowe Centrum Kultury, budowane w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”)
 Żywe Muzeum Piernika
 Dom Legend Toruńskich
 Muzeum Uniwersyteckie
 Muzeum Artylerii
 Muzeum Przyrodnicze (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)
 Muzeum Motoryzacji (przy Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu)
 Kolejowa Izba Tradycji
 Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń – Bateria A.B. IV, zwiedzanie z przewodnikiem, ekspozycja historii Twierdzy Toruń i fortyfikacji
 Fort IV – XIX-wieczny fort artyleryjski, dostępny do zwiedzania z przewodnikiem, ekspozycja historii Twierdzy Toruń
 Bunkier-Wisła
 Muzeum Diecezjalne
 Muzeum Sportu Żużlowego
 Muzeum Historyczno-Wojskowe
 Muzeum Twierdzy Toruń
 Dom PRL-u
 Muzeum Rycerzy i Żołnierzyków
 Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II (w budowie)
 Centrum Historyczne im. gen. E. Zawackiej (planowane)

Galerie sztuki

Charakterystyka 
W Toruniu swoją siedzibę ma kilkanaście galerii. Najważniejsze i największe są galeriami państwowymi. Do tego grona zaliczamy: najstarszą, działającą od 1950 roku, Galerię Sztuki „Wozownia”, która prezentuje dokonania współczesnych twórców na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych, założoną w 1964 roku Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka – placówkę prowadzącą zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą, inicjującą akcje plastyczne i programy edukacyjne oraz prezentującą różnorodne wystawy oraz Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” – najnowsze (2008) i największe muzeum sztuki współczesnej w mieście.

Galerie 
Ponadto w Toruniu znajdują się:
 Galeria Rusz – prezentuje sztukę na bilbordach w przestrzeni publicznej
 Galeria „Na Piętrze” ZPAP – prowadzona przez oddział toruński ZPAP
 Galeria Domu Muz i Fotogaleria
 Galeria Forum – Galeria Wydziału Sztuk Pięknych UMK
 Galeria Miłość
 Mała Galeria Fotografii – Galeria Kujawsko-Pomorskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Fotografików
 Galeria Dworzec Zachodni

Stowarzyszenia 
Toruń jest siedzibą wojewódzkich oddziałów: Związku Polskich Artystów Fotografików, Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Polskich Fotografów Przyrody, Związku Artystów Scen Polskich.

Fundacje 
 Fundacja ZW – instytucja posiadająca bogatą kolekcje dzieł sztuki, zbiorów przyrodniczych i bibliotekę. Prowadzi również Archiwum Natalii LL.

Kina

Rys historyczny 
Dawniej w Toruniu istniało wiele kin, do najbardziej znanych i najdłużej działających zalicza się:
 Kinoteatr Grunwald (zamknięty w lipcu 2011 roku),
 Kino Orzeł (działające nieprzerwanie przez 80 lat, zamknięte 27 lipca 2008 roku. Posiadało salę na 200 miejsc, ostatnim seansem był film Orzeł kontra rekin),
 Kino Kopernik (w jego miejscu znajduje się dziś Biedronka),
 Nasze Kino przy ul. Podmurnej (zakończyło działalność we wrześniu 2010 roku).

Obecnie 
W 2016 roku Toruniu czynnych było osiem kin. Od kameralnych kin klubowych do wielkich multipleksów. Łącznie dysponują one 26. salami.
 Kino Centrum (studyjne) – znajduje się w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
 Cinema City – multipleks (12 sal)
 Cinema City Toruń Plaza – multipleks (8 sal)
 Niebieski Kocyk – znajduje się w Klubie Studenckim Od Nowa
 Kino Tumult – znajduje się w dawnym kościele Świętej Trójcy, prowadzone przez Fundację Tumult
 Kino Diecezjalne – znajduje się w piwnicach Kościoła św. Józefa
 Artus Art Cinema – znajduje się w piwnicach Dworu Artusa

Centra kultury i nauki

Charakterystyka 
Ofertę kulturalną w Toruniu uzupełniają placówki związane z kulturą oraz jej popularyzacją, są to m.in. kluby studenckie, ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury. Największą tego typu placówką jest Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, który otwarto w 2013 roku. To pierwsza taka instytucja w Toruniu, a także w województwie i jedna z nielicznych w kraju. Posiada ona najdłuższe w Polsce, zamontowane na stałe, Wahadło Foucaulta

Instytucje kultury i nauki 
 Toruńska Agenda Kulturalna
 Planetarium im. Władysława Dziewulskiego
 Orbitarium
 Obserwatorium Astronomiczne
 Centrum Kultury „Dwór Artusa”
 Klub Studencki Od Nowa
 Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży
 Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
 Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki”
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” z czterema oddziałami: przy Zespole Szkół nr 24, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół nr 15 i V LO
 Miejska Instytucja Kultury „Dom Muz” – posiada oddziały na Podgórzu i Rudaku
 Młodzieżowy Dom Kultury
 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
 Centrum Innowacyjnej Edukacji
 Młyn Kultury (w budowie)
 Space EduHUB Toruń (w budowie)

Biblioteki

Charakterystyka 
Największą biblioteką w Toruniu jest Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, posiadająca ponad 2200 tys. zbiorów. Drugą co do wielkości jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, założona 19 lutego 1923 roku. Jest ona kontynuatorką bogatych tradycji bibliotekarskich Torunia, sięgających czasów założenia miasta. Obie biblioteki w swoim zasobie posiadają cenne zbiory starodruków.

Biblioteki 
Pozostałe placówki biblioteczne Torunia to m.in.:
 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej
 Biblioteka Diecezjalna im. ks. Stanisława Kujota
 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
 Biblioteka Lekarska
 Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

Imprezy i festiwale

Festiwale teatralne 
Pośród festiwali teatralnych najbardziej znany w kraju jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt”, odbywający się od 1991 roku. Teatr studencki reprezentują Akademickie Spotkania Teatralne Klamra, alternatywny – Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pobocza Teatru, uliczny – Letnie Spotkania Teatrów Ulicznych, Międzynarodowe Spotkania Kapel Ludowych i Festiwal Folkloru Miejskiego. Teatr dziecięcy to Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek. Kino i film reprezentują Międzynarodowy Festiwal Lato Filmów (2006 r. i 2007 r.) i Tofifest.

Festiwale muzyczne 
Z imprez i festiwali muzyki poważnej działa Festiwal Muzyczny Toruń-Muzyka i Architektura oraz Międzynarodowy Festiwal Haendlowski. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica odbywa się poza Toruniem, także w Warszawie i Grudziądzu, podobnie Europejskie Spotkania Artystyczne – oprócz Torunia w Przysieku i Zamku Bierzgłowskim. Świętojański Festiwal Muzyki Organowej trwa przez całe dwa letnie miesiące. Z festiwali muzyki współczesnej w Toruniu zorganizowano Jazz Od Nowa Festival, Toruń Blues Meeting, CoCArt Music Festival – organizowany przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Afryka Reggae Festival i Toruń-Bydgoszcz Harmonica Bridge. Największy rozgłos zyskał Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song Of Songs.

Festiwale naukowe 
Z imprez naukowych jest tu najstarszy w regionie Toruński Festiwal Nauki i Sztuki oraz impreza uniwersytecka Promocja Edukacyjna, ukazująca ofertę szkół wyższych z całej Polski, a w listopadzie – Toruński Festiwal Książki. Sztuki plastyczne reprezentowane są przez jedną z największych światowych imprez graficznych, odbywającą się w kilku miastach – Międzynarodowe Triennale Grafiki Kolor w grafice, Ogólnopolski Konkurs Wydawnictw Reklamowych IDEA, najstarszy regionalny Konkurs ZPAP Dzieło Roku, a także unikatowy w skali europejskiej Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży.

Imprezy tzw. masowe 
Imprezy masowe i popularne to Otwarte Mikrolotowe Mistrzostwa Polski – Festiwal Wiatru, coroczna odsłona Piernikowej Alei Gwiazd, Święto Muzyki, Dni Torunia i Święto Piernika. Od dwóch lat odbywa się także Festiwal Anielskie Spotkania, festiwal wolontariuszy pod hasłem „Toruń miastem aniołów”.

Nagrody Miasta Torunia 
 Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego
 Medal „Za zasługi dla Miasta Torunia” na wstędze
 Medal „Thorunium”
 Medal Honorowy Miasta Torunia
 Medal „Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej”
 Honorowi obywatele Torunia
 Honorowi obywatele województwa kujawsko-pomorskiego

Przypisy 

Kultura w Toruniu